De ICC Trophy werd in 1994 voor de vijfde keer gehouden. Het was met gastheer Kenia de eerste editie buiten Europa. Drievoudig winnaar Zimbabwe had sinds de vorige editie de status testnatie gekregen waardoor het niet meer mee kon doen. De Verenigde Arabische Emiraten won het toernooi. Voor het eerst waren op dit toernooi drie tickets voor het wereldkampioenschap cricket 1996 te verdienen. Deze gingen naast de winnaar naar het Keniaans en het Nederlands cricketelftal.

Deelnemers en opzet 
Alle 20 landen met de status van "Associate Member" bij de ICC mochten meedoen. Voor het eerst namen ze allemaal deel. De landen werden verdeeld over vier groepen van vijf. De nummers een en twee gingen door naar de tweede ronde. De nummers drie en vier speelden onderling een verliezerstoernooi evenals de landen die als vijfde waren geeindigd. In de tweede ronde werden de acht landen in twee groepen van vier ingedeeld en gingen de nummers een en twee naar de halve finale. Een overwinning was goed voor vier punten, een gestaakte of afgezegde wedstrijd leverde twee punten op. Bij een gelijk aantal punten gaf het run rate de doorslag.

Wedstrijden

Eerste ronde 

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede ronde 
Groep E

Groep F

Halve finale

Om de derde en vierde plaats 
Het land dat als derde zou eindigen, plaatste zich als laatste land voor het WK van 1996.

Finale

Verliezerstoernooi om de "Plate" 

Aan het verliezerstoernooi om de "Plate" deden de landen mee die in de eerste ronde als derde en vierde eindigden en daardoor waren uitgeschakeld voor de toernooiwinst. De acht landen werden in twee groepen van vier ingedeeld. De groepswinnaars speelden de "Plate-final" 

Groep G

Groep H

 Plate-finale
Papoea-Nieuw-Guinea en de Verenigde Staten waren geplaatst voor de finale maar moesten vanwege hun reisschema afzeggen. Namibië en Denemarken waren de vervangers.

Verliezerstoernooi om de "Wooden spoon" 

Aan het verliezerstoernooi om de "Wooden spoon" deden de landen mee die in de eerste ronde als vijfde en laatsteeindigden en daardoor waren uitgeschakeld voor de toernooiwinst.

Externe link 
 Toernooiwebsite op Cricinfo.com

Cricket in 1994
Cricket in Kenia
ICC World Cup Qualifier
Sportevenement in Kenia